Diou (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Diou (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym